

Sigle 
 Comité Euro-International du Béton (Comitato Euro-Internazionale del Calcestruzzo) – organizzazione no-profit di respiro globale impegnata nella ricerca per il progresso delle prestazioni delle strutture in calcestruzzo. 
 Confederation of European Baseball (Confederazione del baseball europeo) – organismo confederale che gestisce e governa il baseball e il softball europeo.
 Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa – Banca del Consiglio d'Europa atta alla sovvenzione di progetti di sviluppo in Europa.

Codici 
 CEB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Mactan-Cebu (Filippine)
 CEB – codice vettore ICAO di Cebu Pacific
 ceb – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua cebuana